Alvin kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Alvin (Illinois)
Alvin (Texas)